A 21 107-es számú mellékút egy közel öt kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Göd felsőgödi városrészén és annak északkeleti külterületein. Fő szerepe Göd és az M2-es autóút összekapcsolásában van, de leginkább ez az út kínál közlekedési kapcsolatokat Göd északi iparterületei számára, illetve ez biztosítja az M2-esen túl elterülő mezőgazdasági területek elérését is.

Nyomvonala 
A 2-es főútból ágazik ki, annak a 26+100-as kilométerszelvénye közelében, Göd felsőgödi városrészében, kelet-délkeleti irányban. Kezdeti szakaszának a települési neve Duna út, így éri el Felsőgöd megállóhelyet, ahol sorompós, szintbeli kereszteződéssel keresztezi a szobi vasutat. Ezután délkeletnek fordul és az Ady Endre út nevet veszi fel. Nem sokkal második kilométerének megtétele előtt hagyja el Felsőgöd utolsó házait, a folytatásban ipartelepi ingatlanok között haladva több irányváltáson esik túl, majd visszatér a délkeleti irányhoz, így halad végig Bócsa, más néven Göd–Újtelep városrész központján, amit nem sokkal a negyedik kilométere előtt ér el.

Ezután jut el az M2-es autóút csomópontjához; a csomópont ágai Budapest irányában a 20 406-os, Hont irányában a 20 404-es, Budapest felől letérve a 20 403-as, Hont felől letérve pedig a 20 405-ös útszámozást viselik.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint néhány száz méterrel az autópálya-csomóponton túl, 4,687 kilométer megtétele után ér véget, onnan az addig egyenesen haladó nyomvonala már csak mezőgazdasági útként folytatódik.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek

21107
Göd